Cabana del Moro (Llauró), dolmen del municipi de Llauró, a la Catalunya Nord, al departament dels Pirineus Orientals.
 Cabana del Moro (la Roca del Vallès), dolmen del municipi de la Roca del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental.
 Cabana del Moro (Senterada), dolmen del terme municipal de Senterada, a la comarca del Pallars Jussà.